Le terme de travaux d'utilité collective peut faire référence à :

 Travaux d'utilité collective (TUC), un type de contrat aidé ayant existé de 1984 à 1990 en France ;
 Travail d'intérêt général, un type de sanction pénale infligée en réparation.